Difracción de fibra es una subárea de esparcimiento, un área en qué la estructura molecular está determinada para esparcir un dato (normalmente de radiografías, electrones o neutrones). En difracción de fibra el patrón de esparcir no cambia, cuando la muestra gira sobre un eje único (el eje de fibra). Tal simetría es frecuente con los filamentos o las fibras que constan de macromoléculas biológicas realizadas por el hombre. En simetría de fibra la cristalografía es un agravamiento con respecto a la determinación de estructura de cristal, porque las refelxiones son manchados y contrapuestos en el patrón de difracción de la fibra. La ciencia de materiales considera a la simetría de fibra una simplificación, porque casi la información de estructura asequible completa es bidimensional (2D) y el patrón de difracción expuesto en película fotográfica o en un 2D detector. 2 en vez de 3 coordinando las direcciones bastan para describir la difracción de fibra.

El patrón de fibra ideal exhibe simetría 4 cuadrantes. En el patrón ideal el eje de la fibra se llama el meridiano, la dirección perpendicular se llama Ecuador. En el caso de simetría de la fibra, muchas más reflexiones que en difracción de monocristal aparecen en el patrón 2D. En los patrones de fibra estas reflexiones aparecen claramente dispuestas a lo largo de líneas (líneas de capa) casi paralela a la línea del Ecuador. Así, en difracción de fibra el concepto de línea de capa de Cristalografía se convierte palpable. Capa doblada líneas indican que el patrón debe ser enderezado. Reflexiones están etiquetados por el hkl índice de Miller, es decir, 3 dígitos. Reflexiones sobre la línea de capa del i-ésimo compartan l = i. reflexiones sobre el meridiano son 00l-reflexiones. En cristalografía se generan patrones de difracción de fibras artificiales girando un monocristal alrededor de un eje (método de cristal giratoria).

Patrones de fibra ideal no son obtenidos en experimentos. Sólo muestran simetría especular sobre el meridiano. La razón es que el eje de la fibra y el haz incidente (rayos x, electrones, neutrones) no pueden ser perfectamente orientado perpendicularmente uno al otro. La distorsión geométrica correspondiente ha sido extensamente estudiada por Michael Polanyi introduciendo el concepto de esfera de Polanyi (alemán: "Lagenkugel") que se intersecan esfera de Ewald. Más tarde Rosalind Franklin y Raymond Gosling han llevado a cabo su propio razonamiento geométrico y presentó una ecuación aproximada para la fibra inclinación ángulo β. inicia análisis trazando el patrón distorsionado 2D en el plano representativo de la fibra. Este es el plano que contiene el eje del cilindro en el espacio recíproco. En cristalografía primero una aproximación de la asignación al espacio recíproco se calcula iterativamente es refinado. El método digital con frecuencia se llama corrección Fraser se inicia desde la aproximación de Franklin para el ángulo de inclinación β. Elimina la inclinación de la fibra, unwarps into la imagen del detector y corrige la intensidad de la dispersión. La ecuación correcta para la determinación de β se ha presentado por Norbert Stribeck.

Función histórica 
Datos de difracción de fibra condujeron a varios importantes avances en el desarrollo de la biología estructural, por ejemplo, los modelos originales de la α-hélice y el modelo Watson – Crick del ADN de doble hebra.

Geometría de difracción de la fibra 

La animación muestra la geometría de difracción de fibra. Se basa en los conceptos propuestos por Polanyi. Dirección de la referencia es la viga primaria (etiqueta: rayos x). Si la fibra está inclinada lejos la dirección perpendicular por un ángulo β, como también la información sobre su estructura molecular en el espacio recíproco (triedro etiquetados s-espacio) está inclinado. En el espacio recíproco el supuesto Ewald esfera tiene su centro en la muestra. Su radio es 1/λ, con λ la longitud de onda de la radiación incidente. En la superficie de la esfera de Ewald se encuentran todos los puntos del espacio recíproco que son vistos por el detector. Estos puntos se asignan a los píxeles del detector por proyección central.

En el s-espacio cada reflexión se encuentra en su esfera de Polanyi. Intrínsecamente la reflexión ideal es un punto en el espacio s, pero la simetría fibra lo convierte en un anillo de dualidad por rotación en la dirección de la fibra. Dos anillos representan cada reflexión sobre la esfera de Polanyi, dispersión es punto simétrico respecto al origen de s-espacio. Asigna al detector son sólo aquellos puntos de la reflexión en el espacio s que están en la esfera de Ewald y en la esfera de Polanyi. Estos puntos forman el círculo de reflexión (anillo azul). No cambia como la fibra está inclinada. Como con una diapositiva proyector que el círculo de reflexión es proyectado (radios móviles rojos) en el detector (anillo del círculo, azul detector). Hay hasta 4 imágenes (manchas rojas) de la reflexión supervisada pueden aparecer. La posición de las imágenes de reflexión es una función de la orientación de la fibra en la viga principal (ecuación de Polanyi). Invertida, desde las posiciones de las imágenes de reflexión puede determinar la orientación de la fibra, si para el Molinero índice hkl tanto |h| + |k| \ne \ne 0 y l 0 es válida. De la representación de Polanyi de geometría de difracción de fibra se establecen las relaciones de la asignación de fibra geometría elemental y esférica. 

Corrección de patrón 

La figura de la izquierda muestra un patrón típico de la fibra de polipropileno antes lo traz en el espacio recíproco. El eje del espejo en el patrón es rotado por el ~\phi ángulo con respecto a la dirección vertical. Esta deficiencia es compensada por simple rotación de la imagen. 4 flechas apuntando con 4 imágenes de reflexión de una reflexión de referencia elegida. Sus posiciones son utilizados para determinar la fibra inclinación ángulo \beta. La imagen ha sido grabada en un detector CCD. Demuestra el intensitity logarítmico en representación de pseudo color. Aquí colores brillantes representan a alta intensidad.

Después de determinación de la distancia entre la muestra y detector de \beta se calcula utilizando datos cristalográficos conocidos de la reflexión de referencia, se construye un mapa uniformemente GRIB para el plano representativo de fibra en el espacio recíproco y se introducen los datos de difracción en este mapa. La figura de la derecha muestra el resultado. Cambio de intensidad de la dispersión ha sido considerado en el proceso de deshacer deformación. Debido a la curvatura de la superficie de la esfera de Ewald quedan manchas blancas en el meridiano, en cuya estructura falta información. Sólo en el centro de la imagen, a un valor de s relacionadas con la 2\beta del ángulo de dispersión es estructurar la información en el meridiano. Por supuesto, ahora hay 4 cuadrantes simetría. Esto significa que en el patrón de ejemplo parte de la información que falta podrá ser copiado "de la mitad inferior a la mitad superior" en las áreas blancas. Por lo tanto, con frecuencia tiene sentido para inclinar la fibra intencionalmente.

El dibujo tridimensional demuestra que en el experimento de ejemplo la información recopilada sobre la estructura molecular de la fibra del polipropileno es casi completa. Por rotación del patrón plano sobre el meridiano de los dispersión datos recopilados en 4 relleno s un volumen casi esférico de s-espacio. En el ejemplo de la simetría de 4 cuadrantes aún no ha sido considerada para cubrir parte de las manchas blancas. Para claridad que ha cortado una cuarta parte de la esfera, pero manteniendo el Ecuatorial avión propio.

Referencias 
 Arnott S & Wonacott Un J, El Refinamiento de las Estructuras & de Cristal Moleculares de los polímeros que Utilizan Dato de radiografía y Stereochemical Constreñimientos, Polímero 1966 7 157 - 166

 Bian W, Wang H, McCullogh yo, Stubbs G (2006). "WCEN: Un programa de ordenador para procesamiento inicial de patrones de difracción de la fibra". J. Appl. Cryst., 39, 752-756.

 Bunn C W, Cristalografía Química, Universidad de Oxford, 2.º Ed, 1967

 Campbell Smith P J & Arnott S, LALS (etc.) Acta Cryst 1978 Un34 3 - 11

 Cochran W, Crick FHC, y Vand V (1952). "La Estructura de Polipéptidos Sintéticos. Yo. El Transformar de Átomos en un Helix". Acta Cryst., 5, 581-586.

 Delmonte, C, Reflexiones en la Estructura Secundaria de ADN y otros Biopolímeros,   www.scientificjournals.org/journals2008/articles/1408.pdf

 Donohue J, y Trueblood, K N, En el unreliability del índice de fiabilidad, Acta Cryst, 1956, 9, 615

 Franklin RE, Gosling RG (1953) "La Estructura de Sodio Thymonucleate Fibras. II. El Cylindrically Simétrico Patterson Función". Acta Cryst., 6, 678-685

 Fraser RDB, Macrae TP, Molinero Un, Rowlands RJ (1976). "Procesamiento digital de Patrones de Difracción de la Fibra". J. Appl. Cryst., 9, 81-94.

 Hamilton W C, R-Factores, Estadística y Verdad, Papel H5, Amer Cryst Programa de Asno & Abstracts, Boulder, Colorado, 1961

 Hamilton W C, Pruebas de Importancia en el Crystallographic R Factor, Acta Cryst 1965 18 502 - 510

 James T W & Mazia D, Películas de Superficie de Desoxyribonucleic Ácido, Biochim Biophys Acta 1953 10 367 - 370

 Langridge R, et al., Modelos Moleculares & Su Fourier Transforma, J Mol Biol 1960 2 38 - 64, y desarrollado por Delmonte, C, Reflexiones en la Estructura Secundaria de ADN y otros Biopolímeros, www.scientificjournals.org/journals2008/articles/1408.pdf

 Millane RP, Arnott S (1985) "Procesamiento Digital de Patrones de Difracción de la radiografía de Orientó Fibras". J. Macromol. Sci. Phys., B24, 193-227

 Polanyi M (1921) "Das Röntgen-Faserdiagramm (Erste Mitteilung)". Z. Physik, 7, 149-180

 Polanyi M, Weissenberg K (1923) "Das Röntgen-Faserdiagramm (Zweite Mitteilung)". Z. Physik, 9, 123-130

 Rajkumar G, AL-Khayat H, Eakins F, Él Un, Knupp C, Squire J (2005) "FibreFix — Un Nuevo Integrado CCP13 Paquete de Software", Difracción de Fibra Rev., 13, 11-18

Libros de texto 
 Alexander LE (1979) "Métodos de Difracción de la radiografía en Ciencia de Polímero", Wiley, Nueva York

 Klug HP, Alexander LE (1974) "Procedimientos de Difracción de la radiografía Para Materiales Policristalinos y Amorfos", 2.º ed, Wiley, Nueva York

 Warren SER (1990) "Difracción de radiografía". Dover, Nueva York

 Saad Mohamed (1994) "estructura de resolución Baja y empaquetando investigaciones de colágeno ámbitos cristalinos en tendon utilizando Synchrotron radiografías de Radiación, determinación de factores de la Estructura, evaluación de Isomorphous métodos de Sustitución y otro @modeling." PhD Tesis, Université Joseph Fourier Grenoble 1

Enlaces externos 
 Publicaciones de Revisión de Difracción — de fibra del CCP13 Difracción de Fibra Proyecto de Software
 FibreFix — Software de Windows para el análisis de patrones de fibra
 WCEN — Software (Linux, Mac, Windows) para el análisis de patrones de fibra
 Difracción de fibra — una introducción proporcionada por Prof. K.C. Holmes, Instituto de Planck del Max para Búsqueda Médica, Heidelberg.

Biología estructural
Difracción